de voormalige naam van Kruisweg
 een wijk van Bedum, zie Moeshorner- en Uilenestermolenpolder